Jean Berger peut désigner :
 Jean Berger (1917-2014), acteur français ;
 Jean Berger (1930-2011), médecin français.